Triebendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Triebendorf (Heilsbronn), Ortsteil der Stadt Heilsbronn, Landkreis Ansbach, Bayern
 Triebendorf (Wiesau), Ortsteil des Marktes Wiesau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Triebendorf, Ortschaft und Katastralgemeinde von Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Třebařov, Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien (bis 1945: Triebendorf)